Лу́ис Дими́триос «Лу» Анто́нио (; род. 23 января 1934, Оклахома-Сити, Оклахома, США) — американский актёр, телережиссёр, сценарист и продюсер греческого происхождения, известный по фильмам «Америка, Америка» (1963) и «Хладнокровный Люк» (1967). Номинировался на премию «Эмми» за лучшую режиссуру мини-сериала, фильма или драматической программы (1978, 1979) и за лучшую режиссуру драматического телесериала (1995), а также премию Гильдии режиссёров Америки за лучшую режиссуру драматического сериала (1994).

Биография 
Родился 23 января 1934 года в Оклахома-Сити (Оклахома, США) в семье греков, изначально имевших фамилию Антониу.

Впервые получил известность как спортивный обозреватель в «Daily Oklahoman». В качестве режиссера в основном работал на телевидении. Антонио появлялся в сериалах 1960-х и 1970-х годов («Миссия невыполнима», «Звёздный путь» и др)

Выпускник Актёрской студии.

Личная жизнь 
В 1965—1980 годах был женат на актрисе и писательнице Лейн Брэдбери, от брака с которой имеет дочерей Анжелику и Элькин. Его старший брат Джим Антонио и невестка  также актёры.

Фильмография

Актёр 

  (1960)
 Макбет (1961)
 Великолепие в траве (1961)
  (1961—1963)
  (1963)
  (1963)
 Защитники (1962—1963)
 Америка, Америка (1963)
 For the People (1965)
 Twelve O'Clock High (1964—1965)
  (1966)
  (1966)
  (1966)
  (1966)
 Беглец (1963—1966)
 Дорога на запад (1967)
  (1967)
 Хладнокровный Люк (1967)
  (1968)
  (1968)
 Бонанза (1968)
 Звёздный путь: Оригинальный сериал (1969)
 Дымок из ствола (1965—1969)
 Моя жена меня приворожила (1969)
  (1969)
  (1970)
  (1969—1970)
 Летающая монахиня (1970)
 Финкс (1970)
  (1970)
  (1970)
  (1970)
  (1971)
  (1971)
 Гавайи 5-O (1971)
 Миссия невыполнима (1970—1972)
  (1972)
  (1973)
 Partners In Crime (1973)
 ФБР (1971—1973)
  (1974)
  (1973—1974)
 Новобранцы (1973—1974)
  (1977)
  (1977)
  (1979)
 Where The Ladies Go (1980)
 Тринадцать за обедом (1985)
 Face to Face (Зал славы Hallmark; 1990)

Режиссёр 

 Heroic Mission (1967)
  (1969)
 Летающая монахиня (1969-70)
  (1970)
  (1971)
 Семья Партриджей (1971—1972)
  (1972)
 Новобранцы (1973)
 Griff (1973; также сценарист)
 Love Is Not Forever (1974)
 Fools, Females and Fun (1974)
  (1974)
 Someone I Touched (1975)
  (1972—1975)
  (1975—1976)
 Досье детектива Рокфорда (1974—1976)
 Lanigan’s Rabbi (1976)
  (1976)
  (1976)
  (1977)
 The Girl in the Empty Grave (1977)
 The Gypsy Warriors (1978)
 The Critical List (1978)
  (1978)
 The Chinese Typewriter (1979)
 Silent Victory: The Kitty O’Neil Story (1979)
 Heaven on Earth (1979)
 Breaking Up Is Hard to Do (1979)
 The Contender (1980)
 We’re Fighting Back (1981)
 The Star Maker (1981)
 The Steeler and the Pittsburgh Kid (1981)
 Something So Right (1982)
  (1983)
 A Good Sport (1984)
 Threesome (1984)
 Rearview Mirror (1984)
 Тринадцать за обедом (1985)
 One Terrific Guy (1986)
  (1987)
 Pals (1987)
 Mayflower Madam (1987)
 The Outside Woman (1989; также продюсер)
 Dark Holiday (1989; also исполнительный продюсер)
 Face to Face (Зал славы Hallmark; 1990)
 Sporting Chance (1990)
 This Gun for Hire (1991)
 Lies Before Kisses (1991)
 The Last Prostitute (1991)
 The Rape of Doctor Willis (1991)
 A Taste for Killing (1992)
 Nightmare in the Daylight (1992)
 The Contender (1993)
 Нас пятеро (1994)
 Диагноз: убийство (1994)
 Надежда Чикаго (1995)
  (1995)
 American Gothic (1995)
 Застава фехтовальщиков (1993—1996)
 Тёмные небеса (1996)
 Mr & Mrs. Smith (1996)
  (1997)
  (1997)
 Бухта Доусона (1998)
 Месть без предела (1998)
 
 Wasteland (1999)
 The Force (1999)
  (1999)
 Фелисити (2000)
 Западное крыло (2001)
 C.S.I.: Место преступления (2000—2001)
 Под прикрытием (2001)
 Защитник (2001)
  (2002)
  (2003)
 4исла (2003)
  (2005)
 Юристы Бостона (2006—2007)

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Лу Антонио 
 Лу Антонио в IMDb
 Лу Антонио  в AllMovie

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Выпускники Актёрской студии
Телережиссёры США